Maraton för herrar vid olympiska sommarspelen 1996 i Atlanta avgjordes 4 augusti.

Medaljörer

Resultat

Referenser
Resultat

Friidrott vid olympiska sommarspelen 1996